Кубок Англии 1938/1939 () — 64-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Портсмут», в финале победивший «Вулверхэмптон Уондерерс» со счётом 4:1. Это был последний розыгрыш турнира перед Второй мировой войной. «Портсмут» владел кубком до сезона 1945/46.

Календарь турнира

Первый раунд 
В этом раунде в борьбу вступили 43 клуба из Третьего северного и Третьего южного дивизионов, которые присоединились к 25 клубам, прошедшим квалификационные раунды. Также путёвку в первый раунд получили «Скарборо» и «Бромли». «Барнсли», «Йорк Сити» и «Ноттс Каунти» получили прямые путёвки в третий раунд.

34 матча первого раунда прошли в субботу, 26 ноября 1938 года. Восемь из них завершились вничью, их переигровки состоялись на следующей неделе.

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли в субботу, 10 декабря 1938 года. Четыре из них завершились вничью, их переигровки состоялись на следующей неделе. Противостояние «Галифакс Таун» и «Мансфилд Таун» потребовало трёх переигровок для выявления победителя.

Третий раунд 
В третьем раунде в борьбу вступили 44 клуба из Первого и Второго дивизионов, а также «Барнсли», «Йорк Сити» и «Ноттс Каунти». Большая часть матчей прошли в субботу, 7 января 1939 года (но 7 из них были отложены и сыграны позднее). 8 матчей завершилось вничью, переигровки прошли на следующей неделе. Противостояние «Мидлсбро» и «Болтон Уондерерс» потребовало двух переигровок.

Четвёртый раунд 
Матчи четвёртого раунда прошли в субботу, 21 января 1939 года. Пять матчей завершилось вничью, их переигровки прошли на следующей неделе. Затем прошли две повторных переигровки.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда прошли в субботу, 11 февраля 1939 года. Четыре из них завершились вничью, переигровки прошли на следующей неделе. Затем прошли две повторных переигровки.

Шестой раунд 
Четыре матча шестого раунда прошли в субботу, 4 марта 1939 года. Матч между «Хаддерсфилд Таун» и «Блэкберн Роверс» завершился вничью, его переигровка прошла 9 марта.

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли в субботу, 25 марта 1939 года.

Финал 

Финал турнира прошёл 29 апреля 1939 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретились «Портсмут» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Победу со счётом 4:1 одержал «Портсмут».

Этот розыгрыш турнира стал последним перед длительным перерывом, вызванным событиями Второй мировой войны. Следующий розыгрыш турнира прошёл только в сезоне 1945/46. Таким образом, после победы в Кубке Англии «Портсмут» хранил у себя трофей Кубка Англии на протяжении семи лет, что является рекордом хранения Кубка Англии у одного клуба.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1938
Футбол в Англии в сезоне 1938/1939
Футбол в Европе в 1938 году
Футбол в Европе в 1939 году